Andrea Mantegna (1431-1506), peintre italien de la Renaissance.
 Lodovico Mantegna (vers 1460/1470-1510), peintre italien.
 Francesco Mantegna (1470-1517), peintre italien.
 Joe Mantegna (né en 1947), acteur américain.
 Gia Mantegna (née en 1990), actrice américaine.

Homonymie de patronyme